Alan Crolius (1889–1936), acteur américain ;
  (1774–1843), homme d'affaires et homme politique américain ;
  (1876–1960), joueur puis entraîneur de baseball et de football américain.